Взгляды — название населённых пунктов в России:

 Взгляды — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Взгляды — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

См. также 
 Взгляд (значения)